

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Tron w Asyrii objął Salmanasar III i kontynuował politykę imperializmu asyryjskiego.
 Pierwsza z wzmianka o państwie Urartu i jego królu Aramem.

Zmarli 
 Aszurnasirpal II, król asyryjski